Білоруська футбольна вища ліга 1993—1994 — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Динамо (Мінськ).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Фандок взяв участь у Кубку кубків 1994—1995 як фіналіст Кубку Білорусі 1993—1994.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

1993–1994
Білорусь
Білорусь
1993 у білоруському спорті
1994 у білоруському спорті